Multasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Multasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Multasaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Multasaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar